Панов Борис Семенович (10 сентября 1928, Иловайск, Донецкая область — 18 января 2012, Донецк) — советский и украинский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1975). Лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1983) за цикл работ «Теоретическая и региональная минералогия», Заслуженный деятель науки и техники Украины (1996), почетный профессор-доктор наук Цзилинского университета (КНР), академик АН высшей школы Украины (с 1993). Международным Биографическим Центром (Кембридж, Англия) избран Всемирным Человеком Года 1992—1993. Член редакционной коллегии Малой горной энциклопедии.

Биография 
После окончания школы № 1 г. Сталино с золотой медалью, Борис Семёнович с первым послевоенным набором в 1946 году поступил на геолого-разведочный факультет ДИИ. Выйдя на защиту дипломной работы мечтал работать в горах Памира, однако декан факультета Никольский уговорил отличника остаться в институте и продолжать научно-исследовательскую работу в области рудной геологии.

1956 г. Борис Семенович защитил кандидатскую диссертация по теме «Геологическое строение и рудоносность Чегарникского купола Никитовского ртутного месторождения» в Ленинградском горном институте. С 1958 г. занимал должность доцента кафедры геологии, с 1965 — доцента кафедры разведки месторождений полезных ископаемых (ныне кафедра Полезных ископаемых и экологической геологии) Грозненского нефтяного института.

В 60-е годы Борис Семенович был в числе тех советских ученых, которых отправляли за границу для преподавания студентам. Так, в 1967—1968 гг. он учил студентов-геологов в Конакрйском политехническом институте в Гвинее, некоторое время даже занимал должность декана горно-геологического факультета этого института.

Вернувшись на родину, воплощал идею об обобщении данных по Никитовском ртутном месторождении, полиметаллическим рудам и золотым рудам Нагольного кряжа, месторождениям флюорита и рудоуправления юга Донбасса, Приазовья и прилегающих районов. Как результат, в 1975 году успешно была защищена докторская диссертация «Минерагения активизированной области Донбасса и его обрамления» в Киевском государственном университете. В 1976—1977 гг. ему присвоена степень доктора геолого-минералогических наук и звание профессора.

В том же 1977 г. начался новый этап деятельности ученого: он был избран заведующим кафедрой «Разведка месторождений полезных ископаемых», которую он возглавлял 28 лет — к 1 сентября 2005 года. За это время прошел ряд зарубежных командировок и стажировок: в Институте прикладной минералогии Монреальского университета (Канада, 1977—1978 гг.), стажировка в Чанчуньском геологическом институте (КНР, 1985—1986 гг.), Национальный инженерный университет г. Лима (Перу, 1989 г.), Чехия, Австралия, США и др.

Научные труды 
Борис Семенович является признанным специалистом в изучении минералогии и минерагении Донецкого бассейна. Он является основным соавтором монографии «Минералогия Донецкого бассейна» в двух частях, в которой впервые обобщены результаты более чем 250-летнего исследования бассейна.

Именно он в 80-х годах обнаружил скрытый металогеничный и нефтегазоносный пояс Евразии глобальной протяжённости, который приурочен к линеаменту Карпинского. Эта идея позже была подтверждена фактическими материалами геолого-геофизических, минералого-геохимических, структурно-тектонических исследований.

Под руководством Бориса Семеновича успешно разрабатываются и успешно вводятся в практику новые способы геолого-геофизических исследований для решения задач поисковой, разведочной и инженерной геологии. Он является соавтором 4 изобретений и 2 патентов Украины и России.

За 50 лет активной творческой деятельности Борис Семенович опубликовал 552 научные работы, из них 10 монографий, 6 учебных пособий, в том числе и в зарубежных издательствах. Среди его учеников 6 докторов и 14 кандидатов геологических наук.

Член редакционной коллегии Малой горной энциклопедии.

Звания и награды 
 1983 г. Борис Семенович удостоен звания Лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники.
 1991 г. стал почетным разведчиком недр СССР.
 Международным Биографическим Центром (Кембридж, Англия) избран Всемирным Человеком Года 1992—1993.
 1993 г. избран академиком Академии наук Высшей школы Украины.
 1996 г. получил награду Ярослава Мудрого.
 1996 г. Президентом Украины присвоено звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины.
 1999 г. награжден Международным почетным дипломом Американского Биографического Института.
 2002 г. избран почетным академиком Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
 2003 г. признан одним из 200 выдающихся интеллектуалов 20 века.

Примечания

Ссылки 
 Биография на портале магистров ДонНТУ

Геологи СССР
Изобретатели СССР
Геологи Украины
Изобретатели Украины
Академики АН высшей школы Украины
Персоналии:Донецк
Учёные Донецка